Louredo puede hacer referencia a varias localidades en España:

 Louredo en el municipio de Cortegada, en la comarca del Ribeiro provincia de Orense]
 Louredo en el municipio de Maside, en la Comarca de Carballino provincia de Orense.
 Louredo en el municipio de Mos,en la comarca de Vigo ;provincia de Pontevedra.
 Louredo en el municipio de Saviñao,en la comarca de Tierra de Lemos. Provincia de Lugo.
 Louredo en el municipio de Carnota, en la provincia de La Coruña.

Louredo puede hacer referencia a varias localidades de Portugal:

 Louredo en el municipio de Amarante, perteneciente al Distrito de Oporto.